Formula 3000 sezona 1992 je bila osmo prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 10. majem in 18. oktobrom 1992.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R16=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral DIS(6)=diskvalificiran po šestem mestu (25)=mesto na treningu, toda štartno mesto bi bilo prosto 

1992 v športu
1992